WB steht für:
 Bahnhof Bützow (DS100-Code)
 Besonderes Wohngebiet, Begriff im Bauplanungsrecht; siehe Wohngebiet#Besonderes Wohngebiet (WB)
 Meister WB, Monogramm eines nicht sicher bekannten spätmittelalterlichen Meisters; siehe Wolfgang Beurer
 Waldenburgerbahn, eine Schmalspureisenbahn in der Schweiz
 Walliser Bote, eine Schweizer Tageszeitung
 Warmblüter (Pferd), Pferdetyp
 Warner Bros., eine US-amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft
 Wechselbrücke, eine LKW-Aufbauart zum Transportieren von Wechselaufbauten
 welcome back im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 West Bank, englische Bezeichnung für das Westjordanland
 Westbengalen, ein indischer Bundesstaat
 Western Blot, der Transfer von Proteinen auf eine Trägermembran
 Westfalen-Blatt, eine ostwestfälische Tageszeitung
 Westfalenbus, Busunternehmen mit Sitz in Münster
 White Balance, siehe Weißabgleich
 Wirbelstrombremse, ein Bremssystem der Eisenbahn
 Women’s Bureau, Behörde in Gambia
 Woodbadge, ein in der Pfadfinderbewegung genutztes Abzeichen
 World Bank, englische Bezeichnung für die Weltbank

Flugverkehr:
 Brunei und Sarawak nach dem ICAO-Code
 Rwandair Express, eine Fluggesellschaft aus Ruanda, IATA-Code

The WB steht für:
 The WB, ein US-Fernseh-Network von Warner Bros.

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Wittenberg
 Großbritannien: Exeter
 Indien: Westbengalen
 Österreich: Bezirk Wiener Neustadt
 Polen: Bemowo, Stadtbezirk von Warschau

Wb steht für:
 Weber (Einheit), eine physikalische SI-Einheit des magnetischen Flusses
 Wörterbuch der ägyptischen Sprache

wb steht für:
 Washboard oder Waschbrett in der Musik in Partituren oder Besetzungslisten

Siehe auch:

Abkürzung